

Nom de famille 
Ossipov (masculin ; ) ou Ossipova (féminin ; ) est un nom de famille russe porté par plusieurs personnalités :
 
 Constantin Ossipov (1896-1919), personnalité de la Révolution russe
 Dmitri Ossipov (1996-), joueur professionnel russe de hockey sur glace
  (1927–2018), philosophe et sociologue russe
 Ielena Ossipova ou Elena Osipova (1945-), militante et artiste peintre russe
 Elena Osipova (1993-), archère russe
 Igor Ossipov (1973-), amiral russe
 Irina Osipova (1978-), basketteuse russe
 Leonid Osipov (1943-2020), joueur de water-polo soviétique
 Maria Ossipova (1908-1999), héroïne de l'Union soviétique
 Maxime Ossipov (1963-), médecin et écrivain russe
 Natalia Ossipova (1986-), danseuse russe
 Nikolaï Ossipov (1887-1934), médecin et psychanalyste russe
 Tatyana Ossipova (1987-), fondeuse kazakhe
 Valeri Ossipov (1930-1987), écrivain et journaliste soviétique.

Références 

Patronyme russe